Милан Крајиновић се може односити на:

Милан Крајиновић,  српски агроном, стручњак за сточарство и универзитетски професор.
Милан Крајновић (ликовни умјетник), српски ликовни умјетник, графичар и универзитетски професор.
Милан Крајновић (математичар), хрватски математичар и универзитетски професор.